Okręty US Navy o nazwie USS  "Wild Goose":
 Pierwszy  był okrętem patrolowym.  W służbie w latach 1917-1920.
 Drugi , później USS SP-891 był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919 lub 1920.

Wild Goose